Huanglong bezeichnet:

 den Kreis Huanglong (黄龙县) in der bezirksfreien Stadt Yan'an in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Huanglong (Yan’an);
 die Großgemeinde Huanglong (黄龙镇) des Kreises Xinning in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huanglong (Xinning);
 die Gemeinde Huanglong (黄龙乡) im Kreis Shengsi der bezirksfreien Stadt Zhoushan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Huanglong (Shengsi);
 die Gemeinde Huanglong (黄龙乡) im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huanglong (Sungqu);
 die Gemeinde Huanglong (黄龙乡) im Stadtbezirk Zhaohua der bezirksfreien Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huanglong (Zhaohua).